Interkontinentala cupen 1997, av sponsorskäl kallad Toyota Cup 1997, var den trettiosjätte upplagan av Interkontinentala cupen som avgjordes i en match mellan de europeiska och sydamerikanska mästarna i fotboll, den 2 december 1997. Cupen spelades på neutral mark i Japan, och avgjordes på en match.

Europa representerades av Borussia Dortmund från Dortmund, Tyskland, som vann Champions League 1996–97. Sydamerika representerades av Cruzeiro från Belo Horizonte, Brasilien, som vann Copa Libertadores 1997.

Lagen möttes vid ett tillfällen och Borussia Dortmund vann cupen efter en vinst på Tokyos Olympiastadion, med ett slutresultat på 2–0. Andreas Möller blev utsedd till matchens bästa spelare.

Matchresultat

Se även
 Copa Libertadores 1997
 Uefa Champions League 1996/1997

Källor

Noter

1997
Fotbollsåret 1997
1997 i Japan
Sportevenemang i Tokyo
Internationella fotbollstävlingar i Japan
Borussia Dortmund
Cruzeiro Esporte Clube
Tokyo under 1900-talet
WP:Projekt Japan